Sinton puede referirse a:
 Sintón, concepto de química orgánica; o a
 Sinton (Texas), localidad del estado estadounidense de Texas.